Cuddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cuddington, Malpas, civil parish i Cheshire West and Chester, England,
 Cuddington, Eddisbury, ort i Cheshire West and Chester, England, 
 Cuddington, Buckinghamshire, England, Buckinghamshire,